«Плаунова долина»  — заповідне урочище, втрачений об'єкт природно-заповідного фонду України.

Розташування 
Існувало у Канівському районі Черкаської області.

Пам'ятка 
Оголошене рішенням Черкаського облвиконкому № 597 від 28 листопада 1979.Зазначена причина створення: «ділянка сосново-березового лісу з плауном булавовидним».

Зміст охоронного режиму: в процесі догляду за лісом заборонено заліснювати.

Перебувало у віданні колгоспу «Радянська Україна».

Площа — 0,3 га.

Скасування 
Рішенням Черкаської обласної ради № 95 від 22 травня 1990 «Про зміни та доповнення мережі природно-заповідного фонду області» заповідне урочище скасоване. Скасування статусу відбулось із зазначенням причини «плаун булавовидний зник».

Примітки 

Втрачені природоохоронні території (до 2000-х)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області